Киржнер — еврейская фамилия.

 Киржнер, Давид Миронович (1887—1962) — советский инженер, учёный в  области экономики и организации горного дела.
 Киржнер, Яков Маркович — (1921—1979) — советский театральный режиссёр.